Zhang Qing (schaatsster), Chinees olympisch schaatsster (1966)
Zhang Qing (biatleet), Chinees skiër (1980)(